Девятнадцатый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой  был разыгран с 1 февраля 1966 года по 7 марта 1966 года.

Регламент турнира 
С этого сезона было решено заново создать класс «Б» чемпионата СССР. Из прошлогоднего первенства РСФСР в него были переведены 25 команд 1-й и 6 команд 2-й группы. Ещё 4 лучшие команды 1-й группы были переведены во вновь расширенный класс «А». Оставшиеся 2 команды 1-й группы, часть команды 2-й группы, и новые участники, продолжили играть в турнире под названием «Первенство РСФСР», при этом звание чемпиона разыгрывали российские команды класса «Б».

Розыгрыш медалей

Финальный турнир класса «Б»

Состав чемпионов  
Вячеслав Илюхин, Леонид Еловиков;
Валентин Талалаев, Геннадий Шевченко, Владимир Петров, Валерий Челышев, Леонид Вологжанин, Геннадий Волошин, Виктор Якуценя;
Анатолий Скоморохов, Юрий Мерзликин (к), Рудольф Жуйков, Рудольф Комаров, Василий Чабанов, Аркадий Рудаков, Владимир Терещенко, Владимир Шугин, Анатолий Тренихин, Михаил Якуценя, Юрий Шипиленко, Леонид Чернов.
Тренер: Лев Моисеев.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе им. Ленина в Хабаровске.

2-я зона 
Матчи прошли с 1 по 13 февраля на стадионах «Химик» и «Луч» в Красноярске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Валерий Дудко («Локомотив»)
 Лучший защитник – Анатолий Митин («Труд»)
 Лучший нападающий – Владимир Овсянников («Химик»)

3-я зона

Отборочный матч команд Свердловской области 
«Уралмаш» Свердловск - «Уралец» Нижний Тагил – 8:3.

Зональный турнир 
Матчи прошли с 1 по 13 февраля на стадионе «Труд» в Стерлитамаке. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Богушев («Полёт»)
 Лучший защитник – Борис Павлов («Полёт»)
 Лучший нападающий – 
 Приз «За корректную игру» – «Полёт»

4-я зона 
Матчи прошли со 2 по 11 февраля на стадионе «Химик» в Кузнецке. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Анатолий Стрельцов («Буревестник»)
 Лучший защитник – В.Баранов («Химик»)
 Лучший нападающий – Юрий Солдатов («Химик»)

5-я зона 
Матчи прошли (иди должны были пройти) в феврале в Туле. В финальном турнире от зоны участвовал местный «Труд».

6-я зона 
Матчи прошли с 1 по 6 февраля на стадионе «Спартак» в Смоленске.

7-я зона 
Матчи прошли в феврале на стадионе ПКиО в Петрозаводске.

Финальный турнир 
Матчи прошли с 28 февраля по 7 марта на стадионе ПКиО в Петрозаводске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Леонид Третьяков («Маяк»)
 Лучший защитник – Виктор Фоминых («Океан»)
 Лучший нападающий – Юрий Малинин («Авангард»)

Примечания

Ссылки 
 1965-66. РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.

Хоккей с шайбой